Filipov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Filipov, Ortsteil von Česká Kamenice, Okres Děčín
 Filipov, Ortsteil von Jiříkov, Okres Děčín; siehe Filipov (Jiříkov)
 Filipov, Ortsteil von Kameničky, Okres Chrudim
 Filipov, Ortsteil von Čáslav, Okres Kutná Hora
 Filipov, Ansiedlung von Domoušice, Okres Louny
 Filipov, Ansiedlung von Staré Město pod Landštejnem, Okres Jindřichův Hradec
 Filipov, Ansiedlung von Frýdlant, Okres Liberec; siehe Filipov (Frýdlant)
 Filipov, Ansiedlung von Nemile, Okres Šumperk

Filipov ist (Филипов, im deutschen meist als Filipow, vereinzelt als Philippow transkribiert; weibliche Form Filipova) ein bulgarischer Familienname:
 Eugen Philippow (1917–1991), bulgarisch-deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Filip Filipow (* 1988), bulgarischer Fußballspieler
 Grischa Filipow (1919–1994), bulgarischer Politiker
 Katja Filipowa (* 1949), bulgarische Sängerin
 Nikolay Filipov (* 1943), bulgarischer Klarinettist
 Pawlina Filipowa (* 1975), bulgarische Biathletin
 Roman Nikolajewitsch Filipow (1984–2018), russischer Militärpilot
 Vlatko Filipov (* 1991), mazedonischer Biathlet und Skilangläufer
 Wenelin Filipow (* 1990), bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Filipów (Begriffsklärung)
 Filipowa
 Filipovice